Stoof (Oud Gastel), een buurtschap in de gemeente Halderberge
 Stoof (voorwerp), een voorwerp om iets warm te houden
 Stoof (hakhout), onderste verdikte deel van een boomstam beheerd via hakhout
 Stoven, een kooktechniek gebruik makend van een stoofpot
 Stoof of badstoof, een badhuis dat als bordeel werd gebruikt (verouderd)